Az 1991-es Australian Open férfi versenyét a német Boris Becker nyerte a cseh Ivan Lendl előtt.

Kiemeltek 

  Stefan Edberg (Elődöntős)
  Boris Becker (Bajnok)
  Ivan Lendl (Döntős)
 - 
  Goran Ivanišević (Harmadik kör)
  Emilio Sanchez (Első kör)
  Brad Gilbert (Harmadik kör)
  Jonas Svensson (Harmadik kör)

  Andrei Chesnokov (Első kör)
  Guy Forget (Negyeddöntős)
  Jakob Hlasek (Első kör)
  Jay Berger (Harmadik kör)
  Aaron Krickstein (Negyedik kör)
  Andrei Cherkasov (Második kör)
  Marc Rosset (Első kör)
  Jim Courier (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1